Kapinci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sopje, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 211 stanovnika te 84 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji